Great Sandy Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Great Sandy Island (ö i Australien), Western Australia, 
 Fraserön (ö i Australien), Queensland, 

Robotskapade Australienförgreningar